Stabilimento, sinonimo di fabbrica
 Stabilimento di produzione
 Stabilimento siderurgico
 Stabilimento, sinonimo di colonia
 Stabilimento balneare
 Stabilimento carcerario
 Stabilimento termale